Виггерс () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Виггерс, Август-Юлий-Отто (1811—1901) — немецкий учёный и политический деятель.
 Виггерс, Карл Джон (1883—1963) — американский физиолог.
 Виггерс, Мориц (1816—1894) — немецкий политический деятель, брат Авг.-Юл. Виггерса
 Виггерс, Фридрих Генрих (1746—1811) — немецкий ботаник, миколог и врач.

Примечания